Sankt Jakob in Haus, une commune autrichienne du Tyrol.
 Sankt Jakob im Walde une commune autrichienne du district de Hartberg en Styrie.
 Sankt Jakob im Rosental, une commune autrichienne du district de Villach-Land en Carinthie.
 Sankt Jakob in Defereggen, une commune autrichienne du Tyrol.

Voir aussi

Homonymie de toponyme